

Бушуїха — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Бушуїха — пристанційне селище, Грязовецький район, Вологодська область